Nopper ist der Familienname folgender Personen:

 August Nopper (1890–1960), deutscher Politiker (USPD/KPD/SPD)
 David Nopper (* 1995), deutscher Hochspringer
 Frank Nopper (* 1961), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)